Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Анна Курнікова і Чанда Рубін.

Serena і Вінус Вільямс виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 

  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (фінал)
  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (чемпіонки)
  Кара Блек /  Олена Лиховцева (півфінал)
  Кімберлі По-Messerli /  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Сандрін Тестю /  Роберта Вінчі (3 коло)
  Ніколь Арендт /  Лізель Губер (2 коло)
  Олена Дементьєва /  Жанетта Гусарова (1 коло)
  Фудзівара Ріка /  Ай Суґіяма (3 коло)
  Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (чвертьфінал)
  Джанет Лі /  Вінне Пракуся (3 коло)
  Сільвія Фаріна-Елія /  Барбара Шетт (3 коло)
  Елс Калленс /  Меган Шонессі (3 коло)
  Дая Беданова /  Олена Бовіна (1 коло)
  Аманда Кетцер /  Лорі Макніл (2 коло)
  Дженніфер Капріаті /  Даніела Гантухова (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2002 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд